Patricia Roux est une sociologue et féministe suisse.

Biographie 

Elle dirigeait le Centre en études genre de l'Université de Lausanne, et codirige (avec Christine Delphy) la rédaction de la revue Nouvelles Questions Féministes. Ex-professeur à l'Université de Lausanne, Patricia Roux est spécialiste en études de genre.   

Selon Willem Doise : .

Publications 
Le sexe du militantisme, dir. Olivier Fillieule et Patricia Roux, Les Presses de Sciences Po, Coll. Sociétés en mouvement, 2009.
Qui a droit à quoi ? Représentations et légitimation de l'ordre social, avec Christian Staerklé, Christophe Delay et Lavinia Gianettoni, PUG, Coll. Vies sociales, 2007.
Militantisme et hiérarchies de genre, avec Olivier Fillieule et Lilian Mathieu, Armand Colin, 2007.
Couple et égalité. Un ménage impossible, Réalités sociales, Coll. Perspectives en politique sociale, 1999.
L'insolite au service des minorités : attentes normatives et dynamiques psychosociales de l'influence minoritaire, s.n., 1991, 406 p.

Notes et références

Liens externes 
 

Sociologue suisse
Sociologue du genre
Universitaire suisse
Féministe suisse
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)